Пётр Укляньский (; 1968, Варшава, Польша, живёт в Варшаве, Польша, и Нью-Йорке, США) — современный польский художник,сценарист и режиссёр.

Биография 
Пётр Укляньский изучал живопись в Академии изящных искусств в Варшаве и фотографию в Cooper Union School for Advancement of Science and Art в Нью-Йорке. Он появился на нью-йоркской арт-сцене в середине 1990-х с символической работой «Без названия (Dance Floor)» — скульптурой, которая объединяет минимализм с характерным для нынешней эпохи размыванием границы между искусством и развлечением. Проводя время между Нью-Йорком и Варшавой, Укляньский создал разнообразные произведения в разных медиа (скульптура, фотография, коллаж, перформанс, видео). Его работы выставлялись на международном уровне на таких площадках как Музей современного искусства и Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, 50-я Венецианская биеннале в 2003, 26-я биеннале в Сан-Пауло в 2004, Центр Помпиду в Париже, Музей Людвига в Кёльне, Кунстхалле в Базеле, Wiener Seccession, Палаццо Грасси в Венеции.

Творчество 
Творчество художника часто вызывает полемику, поскольку Укляньский не уклоняется от потенциально спорных вопросов. Его фотографическая серия «Без названия (Нацисты)» вызвала протесты во время выставки в Photographers Gallery в Лондоне в 1998 и была уничтожена известным польским актёром во время демонстрации в Zacheta Gallery в Варшаве в 2000. Билборд Укляньского «Без названия (Папа Иоанн II)» на улицах Варшавы, с другой стороны, стихийно превратился в мемориал после смерти папы римского в 2005. В 2006 Укляньский дебютировал с первым фильмом, озаглавленным Летняя любовь: первый польский вестерн. Написанный, спродюсированный и срежиссированный Укляньским, этот аллегорический вестерн задействовал польских звезд Богуслава Линду, Катажину Фигуру, а также Вэла Килмера в роли мертвого человека. «Летняя любовь» получила много положительных откликов, включая его премьеру в рамках официального отбора Венецианского кинофестиваля в 2006 и номинацию на Gucci Group Award в 2007.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Villa Manin. Centro d’arte contemporanea, Codroipo
 Migros Museum für Gegenwartskunst, Цюрих
 Tate Britain, Лондон
 Solomon R. Guggenheim Museum, Нью-Йорк

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на ArtNet
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Gagosian Gallery
 Сайт фильма «Летняя любовь»
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Emmanuel Perrotin
 Информация о художнике на artfacts.net

Примечания 

Родившиеся в 1968 году
Родившиеся в Варшаве
Персоналии по алфавиту
Современные художники Польши